Система Очков чемпионата () была введена глобально в сезоне 2015 года, до этого она действовала только в LCK. Данный рейтинг помогает определить вторые и третьи сеяные команды Чемпионата мира по League of Legends от региональных лиг.

Распределение очков

Сезон 2015

Сезон 2016

Результаты

LCK/NLB 
3-й сезон – Сезон 2014

Сезон 2015 – н.в.

LPL 
Сезон 2015

Сезон 2016 – н.в

EU LCS

NA LCS

LMS

Примечания 

Чемпионат мира по League of Legends
Спортивные рейтинги